Il primo caso della pandemia di COVID-19 nella Repubblica Dominicana è stato confermato il 1º marzo 2020.

Antefatti 
Il 31 dicembre 2019, la Commissione sanitaria di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, ha informato l'Organizzazione mondiale della sanità di una serie di casi di polmonite acuta con origine sconosciuta nella sua provincia. Il 9 gennaio 2020, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CCDC) ha segnalato l'identificazione di un nuovo coronavirus (successivamente identificato come SARS-CoV-2) come causa. In Cina la malattia ha colpito oltre  persone, causando oltre  decessi (al 25 marzo 2020) e ora si è diffusa in oltre 210 paesi e territori in tutto il mondo.

Cronistoria

Andamento dei contagi

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo
 Lockdown nel mondo dovuto alla pandemia di COVID-19 del 2019-2020

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Repubblica Dominicana
Sanità nella Repubblica Dominicana